Ранчо Сан Исидро, Ранчо Енрике Лара има више значења:

 Ранчо Сан Исидро, Ранчо Енрике Лара (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Исидро, Ранчо Енрике Лара (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику